Enganchado (Latinoamérica) o Los anzuelos (España) es el episodio N°20 de la primera temporada de la serie animada Bob Esponja.

Argumento 
Un día tranquilo en el Crustáceo Cascarudo, Don Cangrejo llega aterrado, les avisa a todos y les habla a Bob Esponja y Calamardo (aunque este último lo ignora) de que los anzuelos regresaron al pueblo y que si los pescan pueden ser comidos o vendidos como regalos. Mientras Bob Esponja sigue trabajando, Patricio lo invita a que tome un descanso para ir a la feria. Cuando llegan, Bob Esponja le dice a Patricio que son anzuelos y que son peligrosos, pero este no lo escucha, solo quiere comerse el queso que tienen como carnada hasta que un anzuelo se eleva, llevándoselo a la superficie. Bob se desespera, pero Patricio desciende lentamente hasta llegar al suelo, le explica que debe dejarse caer antes de llegar muy alto. De vuelta al Crustáceo Cascarudo, Calamardo intenta hacer cangreburgers, pero no le salen, Don Cangrejo se enoja al enterarse de que Bob Esponja no está (ya que nadie se ha tomado un descanso desde hace tiempo), decide ir a buscarlo y lo encuentra junto a Patricio en donde están los anzuelos, intenta detenerlos antes de que un azuelo se los lleve, pero falla. Cuando los ve descendiendo, los regaña por desobedecerlo y los hace jurar que nunca volverán a jugar con los anzuelos, porque había algo peor que eso la lata de atún o la mayonesa. Al día siguiente, Patricio se niega a la orden de Don Cangrejo y sigue jugando con los anzuelos. Bob Esponja trata de obedecer, pero en el camino se encuentra con otro anzuelo y no resiste jugar con él, pero al descender se da cuenta de que su pantalón se enganchó, huye hasta el Crustáceo Cascarudo, donde Don Cangrejo dice que debe quitarse los pantalones, Bob lo hace, pero su ropa interior también se enganchó. Sujetándose a lo que pueda, Bob logra deshacerse del anzuelo, pero éste se lleva su ropa interior y luego se estrella con la puerta del restaurante, Perlita y sus amigas se ríen al verlo desnudo. Don Cangrejo y Calamardo fueron los que planearon todo y manejaron el anzuelo, esperaban darle al chico una buena lección. Ambos se ríen mientras Bob Esponja corre asustado hacia su casa. En ese momento un autobús se detiene frente a la casa de Patricio, deja una enorme lata de atún y desde adentro se escucha la voz de Patricio pidiendo un abrelatas.

Personajes 
 Bob Esponja Pantalones Cuadrados
 Patricio Estrella
 Calamardo Tentáculos
 Don Cangrejo
 Perla
 Clientes del Crustáceo Cascarudo
 Amigas de Perla

Episodios de la primera temporada de Bob Esponja
Episodios de televisión de 2000